El término desindustrialización puede hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

 Crisis industrial, crisis económico-estructural especialmente centrada en la industria (por ejemplo, esbozo de transformación o transición entre la sociedad industrial y la sociedad postindustrial).
 Reconversión industrial y Reestructuración industrial, dos diferentes políticas para hacer frente a una crisis industrial. 
 Desindustrialización, como fenómeno de la economía global.
 Desindustrialización, como propuesta ecológica.